Milan Michálek – hockeista su ghiaccio ceco
 Tomáš Michálek – calciatore ceco
 Zbyněk Michálek – hockeista su ghiaccio ceco